Чибисов — русская фамилия.

Известные носители 
 Чибисов, Александр Константинович (1937) — советский и российский физико-химик.
 Чибисов, Андрей Александрович (род. 1993) — российский хоккеист.
 Чибисов, Афанасий Филиппович (1914—1967) — Герой Социалистического Труда. Бригадир тракторной бригады.
 Чибисов, Владимир Григорьевич (1916—2009) — советский кинооператор.
 Чибисов, Генрих Андреевич (род. 1937) — советский и российский лесовод.
 Никодим (Чибисов, Георгий Валерьевич) — епископ РПЦ.
 Чибисов, Конон Николаевич (1917—1996) — командир стрелковой роты, Герой Советского Союза.
 Чибисов, Константин Владимирович (1897—1988) — советский физико-химик.
 Чибисов, Леонид Константинович (1924—1995) — советский художник кино.
 Чибисов, Максим Николаевич — генерал-майор морской авиации.
 Чибисов, Никандр Евлампиевич (1892—1959) — Герой Советского Союза, начальник Военной академии им. М. В. Фрунзе (1944—1948).
 Чибисов, Сергей Владимирович (1898—1980) — советский учёный (доктор физико-математических наук), специалист в области прикладной геофизики и сейсморазведки, религиозный деятель (известен как инок московского Данилова монастыря).
 Чибисов, Юрий Васильевич (1921—1988) — полковник ВВС, Герой Советского Союза.